Changé ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Changé (Mayenne) im Département Mayenne
 Changé (Sarthe) im Département Sarthe